Faktor kan syfta på:

 Faktor (matematik) – matematisk term för en komponent i en multiplikation
 Faktor – föreståndare vid ett faktori, se faktori
 Faktor (arbetsledare) – en arbetsledare på ett tryckeri eller större gods
 Faktor V – ett protein som är viktigt för blodkoagulationen
 Faktor VII – ett av de glykoproteiner som är verksamma vid blodkoagulering
 Faktor VIII – ett glykoprotein och koagulationsfaktor som deltar som kofaktor vid aktivering av Faktor IX, som aktiverar Faktor X
 Faktor IX – ett protein som är viktigt för blodkoagulationen
 Faktor X – ett av de protein som är verksamma vid blodkoagulering
 Faktor XIII – ett protein som ingår i blodkoaguleringen

Se även
 Faktori – ett gammalt och sällan använt ord för större fabrikskomplex, verkstad, särskilt för gevärstillverkning